Das Puerto Rico Open 1995 war ein Damen-Tennisturnier in San Juan (Puerto Rico). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 27. Februar bis 5. März 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in San Juan (Puerto Rico)